Lomná steht für:

 Lomná (Olsa), Nebenfluss der Olsa in Tschechien
 Lomná (Lubina), Nebenfluss der Lubina (Oder) in Tschechien
 Lomná (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei
 Dolní Lomná, Gemeinde in Tschechien
 Horní Lomná, Gemeinde in Tschechien